Осада Нарвы:
 Осада Нарвы (1558) — осада и взятие Нарвы русским войском в ходе Ливонской войны
 Осада Нарвы (1579) — неудачная осада Нарвы шведским войском в ходе Ливонской войны
 Осада Нарвы (1581) — осада и взятие Нарвы шведским войском в ходе Ливонской войны
 Осада Нарвы (1590) — неудачная осада Нарвы русским войском в ходе Русско-шведской войны 1590—1595 годов
 Осада Нарвы (1658) — неудачная осада Нарвы русским войском в ходе Русско-шведской войны 1656—1658 годов
 Битва при Нарве (Осада Нарвы (1700)) — поражение русской армии под Нарвой в ходе Великой Северной войны
 Осада Нарвы (1704) — осада и взятие Нарвы русским войском в ходе Великой Северной войны

См. также 
Нарвская операция (1944)